Каварда́к (от , , ) — беспорядок, неразбериха, суматоха.

Происхождение 
Слово тюркского происхождения, однокоренное со словом кууруу/куыру - жарить, куурдак - то, что нажарено. В Турции это блюдо называется кавурдак.

Слово в народе и словарях 
Каварда́к GENERAL: «бестолковщина, путаница, беспорядок, неразбериха» (Лесков и др.), вятск. (Васн.), тверск. (См.), также «кушанье; каша с рыбой». Из тур. kavurdak «жаркое» (Радлов 2, 471) от kavyrmak «жарить»; (словарь Фасмера). Волжские бурлаки называли кавардаком пшённый суп с крошёной рыбой, на Оренбуржье это картошка, тушёная с луком и мелко порубленным мясом, в Туле так называли капустную солянку с толчёными сухарями.

В названиях 
 «Кавардак» — британская романтическая комедия.
 Кавардак (1988) — советский кукольный мультфильм киностудии «Киевнаучфильм».
 Куурдак (искаж. «кавардак») — традиционное блюдо киргизской кухни.

См. также 
 Ковардак

Примечания